Минулого року в турнірі перемогли Сє Шувей та Барбора Стрицова. Стрицова завершила кар'єру у травні 2021 року, а Сє грала в парі з Елісе Мертенс, але в другому колі вони поступилися парі Шерон Фічман / Джуліана Олмос.

Фічман та Ольмос перемогли в турнірі, у фіналі здолавши пару Крістіна Младенович / Маркета Вондроушова з рахунком 4–6, 7–5, [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Пари

Сіяні пари

Рейтинг від  26 квітня 2021 року.

Інші учасниці
Наступні пари отримали вайлдкард в основну сітку:
  Ірина-Камелія Бегу /  Сара Еррані
  Нурія Бранкаччо /  Луція Бронцетті
  Джулія Гатто-Монтіконе /  Б'янка Тураті

Наступні пари отримали право грати в основній сітці завдяки захищеному рейтингу:
  Алла Кудрявцева /  Моніка Нікулеску
  Макото Ніномія /  Ярослава Шведова
  Олена Весніна /  Віра Звонарьова

Наступні пари отримали право грати в турнірі як заміна:
  Шерон Фічман /  Джуліана Олмос
  Ван Цян /  Ван Яфань

Знялися
Перед турніром
  Тімеа Бабош /  Вероніка Кудерметова → їх замінили  Коко Гофф /  Вероніка Кудерметова
  Ешлі Барті /  Дженніфер Брейді → їх замінили  Шерон Фічман /  Джуліана Олмос
  Софія Кенін /  Алісон Ріск → їх замінили  Ван Цян /  Ван Яфань

Посилання
Основна сітка 

Italian Open - Doubles
Women's Doubles